Міста Гани — список найбільших населених пунктів держави Гана. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Гані є 80 міст і містечок з чисельністю населення понад 5000 осіб.

Список міст Гани

Джерела

Посилання 

 World Gazetteer — міста Гани 
 City Population — міста Гани 

Гана